Lelgemann ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Lelgemann (1939–2017), deutscher Geodät
 Monika Lelgemann (* 1959), deutsche Klinische Epidemiologin, Gesundheitswissenschaftlerin und Anästhesistin